Agostino Borgato (1871-1939) – attore e regista italiano
 Andrea Borgato (n. 1972) – tennistavolista italiano
 Giada Borgato (n. 1989) – ex ciclista su strada e pistard italiana
 Giovanni Borgato (1897-1975) – calciatore italiano